Brot und Salz bezeichnet

 ein symbolhaftes Geschenk, siehe Brot und Salz
 eine deutsche Rockband, siehe Brot und Salz (Band)
 eine Erzählung von Anna Seghers, siehe Brot und Salz (Seghers)